Telefone (port. für „Telefon“) steht für:
 Telefone (Long Distance Love Affair), Single (1983) auf Best Kept Secret von Sheena Easton
 Telefone, Mixtape (2016) von Noname (Rapperin)

Siehe auch:
 Telefon (Begriffsklärung)
 Telephone
 Téléphone